Me gusta – singolo di Jake La Furia del 2016
 Me gusta – singolo di Inna del 2018
 Me gusta – singolo di Natti Natasha del 2018
 Me gusta – singolo di Valeria Marini del 2019
 Me gusta – singolo di Shakira e Anuel AA del 2020
 Me gusta – singolo di Anitta del 2020